Список свободных программ для электронной коммерции.

Примечания 

Свободные программы для бизнеса
Программное обеспечение для электронной коммерции